Take Down

 Take Down (Ransom Games), film réalisé par Jim Gillespie et sorti en 2016
 Take Down, film réalisé par Kieth Merrill et sorti en 1979